Evanson ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Evanson (1896–1980), US-amerikanische Charakterdarstellerin
 Edward Evanson (1731–1805), britischer Geistlicher und Theologe